Unter Flughafen Hobart können folgende Flughäfen gemeint sein:

 Hobart International Airport, internationaler Flughafen der Stadt Hobart, Australien.
 Cambridge Aerodrome, regionaler Flugplatz der Stadt Hobart, Australien.